NSDA steht als Abkürzung für:
 National Skill Development Agency, indische Organisation mit dem Ziel der Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit der Jugend
 National Soft Drink Association, von 1966 bis 2004 der Name des Branchenverbandes der Getränkehersteller in den USA (aktuell als American Beverage Association bezeichnet)
 National Speech and Debate Association, amerikanische Organisation, die das Halten von Reden und Debatten durch Schüler und Studenten im Sinne eines Wettkampfs fördern will
 Nigrostriatales Dopamin, Neurotransmitter in den nigrostriatalen Bahnsystemen des Hirns

nsdA steht als Abkürzung für:
 nsdA (Gen), ein pleiotropes Regulatorgen, das bei vielen Spezies der Bakterien-Gattung Streptomyces vorhanden ist und unter anderem eine unterdrückende Wirkung auf Sporulation und die Synthese von Antibiotika aufweist

Abkürzung